Le ministère du Travail (en  ou , respectivement abrégé DOL ou MOL) peut faire référence à :

Ministères actuels 
 Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale (Belgique)
 Ministère du Travail (Canada)
 Ministère du Travail (Québec)
 Ministère du Travail (Chypre)
 Ministère du Travail (Colombie)
 Ministère de l'Emploi (Danemark)
 Ministère du Travail (Espagne)
 Ministère du Travail (France)
 Ministère du Travail (Grèce)
 Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire (Luxembourg)
 Ministère du Travail (Irlande)
 Ministère du Travail (Italie)
 Ministère du Travail (Norvège)
 Ministère du Travail (Taïwan)
 Ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi (Tunisie)

Ministère disparu 
 Ministère du Travail du Reich (Allemagne, 1919-1945)

Voir aussi